Boy 7 (boek), boek geschreven door Mirjam Mous
 Boy 7 (toneelstuk), toneelstuk gebaseerd op het boek
 Boy 7 (film), film gebaseerd op het boek
 Boy7 (Duitse film), film gebaseerd op het boek